Близнецы Нете () — итальянская музыкальная группа, основанная в 1940 году сестрами Нета и Кина Костомана.

Карьера 
Анна (Нета) и Доменика (Kина) Костомана родились в  году в г. Тринита (Кунео, Италия). На жизнь они начали зарабатывать вышиванием рубашек.

В 1940 они начали самостоятельно музицировать: Нета училась играть на гитаре, Чина — на мандолине. В течение более 40 лет они пели итальянскую поп-музыку.

В 1990 году Kина умерла, но несмотря на эту утрату Нета продолжала сольную карьеру или же пела с другими поп-группами.

Нета умерла в 2002 году.

Начиная с лета 2011 года муниципалитет Тринита каждые 2-3 года приглашает на праздник Nete Pride самые популярные итальянские группы. В память о легендарной группе в городе вновь и вновь льются песни Близнецов Нете.

Дискография 
 Amor di pastorello
 Balocchi e profumi
 Canti nuovi
 Creola
 Donna
 La piccola fioraia
 Ladra
 Meglio sarebbe
 Miniera
 Nina panca
 Sogni d’oro
 Stornelli campagnoli
 Tic e tic, tac e tac (Gira, rigira biondina)
 Un bacio a mezzanotte

Примечания

Ссылки 
 Близнецы Нете в Youtube
 Twins Nete in Gira, rigira biondina on Youtube
 Сайт муниципалитета Тринита

Близнецы по алфавиту
Музыкальные коллективы Италии
Сёстры-близнецы